Detta är en lista över Norges finansministrar sedan 1945.

Referenser

Källor

 
Norge
Finansministrar
Nowp